Rogers Cup 2011 (kobiety)
 Rogers Cup 2011 (mężczyźni)